Il doppio del Bermuda Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Grant Connell e Todd Martin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jan Apell e Brent Haygarth hanno battuto in finale 3–6, 6–1, 6–3 Pat Cash e Patrick Rafter.

Teste di serie
 Jan Apell /  Brent Haygarth (campioni)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  Shelby Cannon (primo turno)
 Javier Frana /  Karel Nováček (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Bermuda Open 1996
ATP Tour 1996